Бро́дский — еврейская топонимическая фамилия (от исторически галицийского города Броды).

Бродский

А 
 Бродский, Абрам Львович (1882—1943) — российский биолог, протозоолог.
 Бродский, Адольф Давидович (1851—1929) — русско-британский скрипач и музыкальный педагог.
 
 Бродский, Анатолий Яковлевич (род 1936) — российский металлург, директор Челябинского электрометаллургического комбината.
 Бродский, Андрей Константинович — российский эколог, доктор биологических наук, профессор кафедры прикладной экологии СПбГУ.
 
 Бродский, Арн (Арон, 1878—1925) — аргентинский еврейский драматург, прозаик и поэт (идиш).

Б

В 
 Бродский, Вадим Адольфович (род. 1950) — украинский советский, позже итальянский скрипач.
 Бродский, Валентин Яковлевич (1905—?) — советский график и искусствовед.
 Бродский, Виктор Леонидович (1903—1958) — инженер-конструктор, кораблестроитель, главный строитель крейсера «Киров».
 Бродзский (Бродзкий, Бродский), Виктор Петрович (1826—1904) — скульптор, член Академии художеств.
 Бродский, Владимир Аркадьевич (род. 1954) — украинский актёр театра и кино.
 Бродский, Властимил (1920—2002) — чешский актёр театра, кино и телевидения.

Г 
 Бродский, Григорий Ефимович — историк-архивист, заведующий архивохранилищем фондов межевых учреждений РГАДА.

Д

Е 
 Бродский, Ефим Аронович (1913—2002) — советский и российский историк.

И 
 Бродский, Израиль Маркович (1823—1888) — русский промышленник, сахарозаводчик, меценат и филантроп; основатель династии Бродских.

Л 
 Бродский, Лазарь Израилевич (1848—1904) — русский сахарный магнат, сын И. М. Бродского.
 Бродский, Лев Аркадьевич (1890 — после 1931) — живописец, педагог, театральный художник.
 Бродский, Лев Израилевич (1852—1923) — русский сахарный магнат, брат Л. И. Бродского.

М 
 
 Бродский, Моисей Соломонович (1896—1944) — советский живописец и публицист.

Н 
 Бродский, Николай Леонтьевич (1881—1951) — советский литературовед.
 Бродский, Николас (1905—1958) — американский композитор-песенник.

С 
 Бродский, Савва Григорьевич (1923—1982) — советский художник, книжный иллюстратор, архитектор и скульптор, поэт.

Я 
 Бродский, Яша (1907—1997) — американский скрипач и музыкальный педагог.

Составные фамилии



Бродер 
Фамилия Бродер — аналог прилагательного Бродский на идише (от  брод — Броды)

 Бэрл Бродер (то есть Бэрл из Брод, наст. фам. Маргулис; 1815—1868) — странствующий еврейский стихотворец-песенник, сатирик и пародист, создатель первой еврейской бродячей труппы (т. н. «бродерзингеров») — предшественницы современного театра на идише.

См. также 
 Бродская синагога 
 Бродский замок
 Синагога Бродского 
 Софьино-Бродская 
 Бродский уезд 
 Бродзкий
 Брод

Примечания